Bei den World Games 2005 in Duisburg wurden vom 20. bis 24. Juli 2005 im Saalbau Bottrop vier Wettbewerbe im Billard ausgetragen.

Medaillenübersicht

9-Ball Damen

9-Ball Herren

Dreiband Herren

Snooker Herren

Einzelnachweise 

Billard
2005
Karambolageveranstaltung 2005
Poolbillardveranstaltung 2005
Snookerveranstaltung 2005
Billardturnier in Bottrop